

Patronyme 

 Gabriel Bonnot de Mably (1709-1785), philosophe français
 Luke Mably (né en 1976), acteur britannique

Toponyme 

 Mably, commune française du département de la Loire,
 voir aussi : Élections à Mably ;
 Rue Mably, voie de la commune de Nancy
 Rue Mably, ancien nom de la rue d'Enghien dans le  de Paris